Kippe steht für:

 eine Müllkippe, siehe Deponie
 eine künstlich aufgeschüttete Halde
 Kippe (Reck), eine Figur beim Geräteturnen
 Zigarettenstummel, umgangssprachlich
 ein Dorf namens Kipe, bei Lomonossow

Kippe ist der Familienname folgender Personen:

 Frode Kippe (* 1978), norwegischer Fußballspieler
 Gottlieb Christian Kippe (1802–1883), deutscher Jurist und Politiker
 Joachim Kippe (1579–1618) aus Riga, promovierte 1623 bei Christian Ohm, Schwiegervater von Franz Abraham von Reinken
 Joachim Kippe von Leyonfeldt (* um 1612), Hofgerichtsassessor, 1651 schwedisch geadelt
 Rainer Kippe (* 1944), deutscher Aktivist, Diplom-Sozialarbeiter
 Yotta Kippe (* 1971), deutsche bildende Künstlerin

Siehe auch: